Der Große Preis von Paris 1958, auch GP Paris (Prix de Paris), Circuit de Montlhéry, Paris, fand am 15. Juni 1958 auf dem Autodrome de Linas-Montlhéry statt.

Das Rennen 

Unter dem Veranstaltungsnamen Großer Preis von Paris fand 1958 ein Sportwagenrennen in Montlhéry statt. Die Distanz von nur knapp 70 Kilometern und die daraus resultierende Fahrzeit von 36 Minuten war für ein Sportwagenrennen sehr gering. Das Rennen gewann Jean-Claude Vidilles auf einem Ferrari 250 GT.

Gesondert gewertet wurden die Sportwagen bis 2-Liter-Hubraum, die mit 25 Runden Gesamtdistanz drei Runden mehr zurücklegen mussten als die anderen Rennklassen. Diese Wertung sicherte sich Brian Naylor auf einem JBW mit Maserati-Motor, vor Fernand Tavano im Ferrari 500TRC und Bill Frost auf Lotus 15.

Ergebnisse

Schlussklassement

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 32
 Gestartet: 32
 Gewertet: 31
 Rennklassen: 8
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: 3,360 km
 Fahrzeit des Siegerteams: 0:36:54,300 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: 22
 Gesamtdistanz des Siegerteams: unbekannt
 Siegerschnitt: unbekannt
 Schnellste Trainingszeit: unbekannt
 Schnellste Rennrunde: Jean-Claude Vidilles – Ferrari 250 GT – 1:38.400 = 122.195 km/h
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Ergebnisse und Daten
 Ergebnisse und Daten

Einzelnachweise 

Motorsportveranstaltung 1958
Sportwagenrennen